Владимир Нейман:
 Нейман, Владимир Абрамович (1898—1938) — деятель советских спецслужб.
 Нейман, Владимир Ильич (1925—2017) — советский и российский учёный в области систем передачи информации, доктор наук.
 Нейман, Владимир Юрьевич (род. 1960) — российский электротехник, доктор наук.